Campo Belo (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Campo Belo (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Campo Belo do Sul,  gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina